Le Marchand d'esclaves (The Colossus of Rhodes) est le neuvième volume de la série de romans écrits par Caroline Lawrence, Les Mystères romains, publié en France, aux éditions Milan, le . L'action de ce roman historique se situe sous la Rome antique.

Résumé

Parutions 
 Milan (Poche Histoire), 2007,

Lien externe 
 

Roman historique américain
Roman américain paru en 2007
Roman pour l'enfance et la jeunesse
Roman historique se déroulant dans la Rome antique
Les Mystères romains